

Localidades 
 Evans (Colorado)
 Evans (Geórgia)

Pessoas 
 Gil Evans
 Jonny Evans
 Ched Evans
 Monique Evans
 Arthur Evans
 Bill Evans
 Lily Evans
 Bob Evans
 Ray Evans
 Martin Evans
 Faith Evans
 Rod Evans
 Mal Evans
 Chris Evans
 Scott Evans
 Tom Evans
 Rashad Evans

Outros 
 3032 Evans
 Gambito Evans

Desambiguação